Manuel Filiberto de Saboya-Carignano (Moûtiers, 20 de agosto de 1628-Turín, 21 de abril de 1709) fue un príncipe saboyano, II príncipe de Carignano. Él construyó el Palacio Carignano en Turín.

Biografía 
Era hijo de Tomás Francisco de Saboya-Carignano, I príncipe de Carignano, y de su esposa, María de Borbón-Soissons, condesa de Soissons. Nació sordo, en Moûtiers, Saboya, ahora parte de Francia. Su sordera afectó en gran medida a su familia. Sin embargo, con el tiempo, aprendió a comunicarse con los demás mediante la lectura de labios, y a hablar algunas palabras, aunque con gran dificultad.

En su juventud fue enviado al sacerdote español Don Manuel Ramírez, un famoso profesor de sordos en España. Bajo su dirección, Manuel Filiberto aprendió a leer y a escribir. Se fue a estudiar una serie de ciencias bajo la dirección de Alessandro Tesauro, mostrando gran capacidad. Su hermana, la princesa Luisa Cristina, era la esposa del príncipe heredero Fernando Maximiliano de Baden-Baden, eran los padres del famoso Luis el Turco, Luis Guillermo de Baden-Baden.

En sus 20 años, Manuel Filiberto siguió a su padre Tomás en la última de sus campañas en Lombardía, desenvolviéndose con gran valor, y dos años después fue nombrado coronel de la caballería en el servicio de su primo lejano, el rey Luis XIV de Francia.

En 1658, Manuel Filiberto fue creado teniente general por su primo hermano, el duque Carlos Manuel II de Saboya, en ausencia de este, y en 1663 fue nombrado gobernador de la ciudad de Asti. Cuando Carlos Manuel murió en 1675, su hijo y heredero, Víctor Amadeo II, tenía solamente nueve años de edad, y Manuel Filiberto se convirtió en presunto heredero del ducado de Saboya, a menos que y hasta que Víctor Amadeo tuviera un heredero varón (que no sucedería hasta 1699).Un gran conocedor de la arquitectura, Manuel Filiberto encargó el Palacio Carignano en Turín, construido entre 1679 y 1684. También encargó reformas importantes para el Castillo de Racconigi. Guarino Guarini reconstruyó la antigua vivienda, mientras que el proyecto para el parque fue confiado a André Le Nôtre, que realizó magníficos jardines de estilo francés.

En noviembre de 1701, actuó como el rey Felipe V de España en un matrimonio por poderes entre Felipe V y su prima, la princesa María Luisa Gabriela de Saboya. También actuó como padrino de la hermana de María Luisa, la princesa María Adelaida de Saboya, madre del rey Luis XV de Francia.

Manuel Filiberto murió en Turín el 21 de abril de 1709. En 1836, sus restos fueron trasladados a la Iglesia de San Michele en el Monte Pirchiriano.

Matrimonio y descendencia 

El 7 de noviembre de 1684, en el Castillo de Racconigi, Manuel Filiberto, a estas alturas de unos cincuenta años, se casó con María Ángela Catalina de Este (1 de marzo de 1656-12 de julio de 1722), la hermosa hija del fallecido general Borso de Este (1605-1657), marqués de Scandiano, la rama colateral del ducado de Módena, y de Hipólita de Este. Este casamiento contaba con la oposición de Luis XIV de Francia, que había querido que Manuel Filiberto se casase con una princesa francesa, dada su posición como heredero del ducado de Saboya (María Teresa de Borbón-Condé o una de sus hermanas fueron las novias propuestas, porque Luis XIV no tenía hijas legítimas). En 1685, después de la intercesión de Víctor Amadeo II, Manuel Filiberto obtuvo el permiso de Luis XIV para volver a Turín.

De este matrimonio nacieron cuatro hijos:
 María Victoria (1687-1763), casada en 1721 con Giuseppe Malabaila, conde de Cercenasco (fallecido en 1735).
 Isabel Luisa (1688 -1767), que se casó con:
 Alfonso Taparelli, conde de Lagnasco.
 Eugenio, conde de Cambiano di Ruffia.
 Carlo Biandrate di San Giorgio.
 Víctor Amadeo (1690-1741), príncipe de Carignano, su sucesor.
 Tomás Felipe Gastón (1696-1715).

Ancestros

Referencias 

Nobles de Italia del siglo XVII
Príncipes de Saboya-Carignano
Nobles sordos
Nacidos en Auvernia-Ródano-Alpes
Fallecidos en Turín